Wing, der er et låneord fra engelsk, benyttes på dansk i forskellige betydninger:

Fløjspiller i sport, eksempelvis fodbold.
– se fx Garrincha eller George Best.

 Wing (luftvåben) er en flyverafdeling på 2-4 eskadriller. I forsvarsforliget 2004 indføres betegnelsen i Danmark i stedet for flyvestation.
 Wing (film) – dansk kortfilm fra 2012